Le terme Rue Bruat peut faire référence à :
 la rue Bruat à Brest,
 la rue Bruat à Colmar.